

Música 
 Freestyle (gênero musical)
 Freestyle rap — subgênero da música rap e freestyle
 Freestyle (canção) — de Lady Antebellum

Desporto 
 Crawl — estilo livre da natação
 Esqui estilo livre
 Futebol freestyle
 Freestyle (paraquedismo)
 Luta livre olímpica

Outros usos 
 Ford Freestyle — modelo de automóvel
 Free Style (filme) — produção de 2008 sobre motociclismo

Desambiguações de música
Desambiguações de esportes